Бати () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бати, Анна (1901—1962) — венгерская оперная певица.
 Бати, Гастон (1885—1952) — французский драматург и режиссёр, теоретик театра.
 Бати, Лука (1546—1608) — итальянский композитор эпохи барокко и педагог.
  (род. 1956) — британский историк.
  (ум. 1758) — шотландский англиканский святой.
 См. также 
 Ле-Бати — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте.